Ел Гванакастле има више значења:

 Ел Гванакастле (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гванакастле (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гванакастле (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику